«Тюме́нь» — российский мини-футбольный клуб из Тюмени. Основан в 1999 году. На данный момент играет в Суперлиге, высшем дивизионе в структуре российского мини-футбола. До 2001 года назывался «Сибнефтепровод».

Лучшее достижение в чемпионатах России — победа в сезоне 2018/19.

История 
В 1990-е годы в Тюмени существовала футзальная команда «Подарки», выигравшая немало любительских турниров. На её базе в 1999 году был основан клуб «Сибнефтепровод». Со второй попытки тюменцам удалось выиграть турнир Первой лиги, и перейти в Высшую лигу. После этого клуб лишился титульного спонсора и обрел своё нынешнее название — «Тюмень».

На протяжении пяти сезонов «Тюмени» не удавалось закончить сезон в верхней половине таблицы, сезон 2005/06 команда и закончила на последнем месте. Сохранив место в Суперлиге, в следующем сезоне тюменцы заняли шестое место. В следующем сезоне — четвёртое место.

В сезоне 2009/10 вначале «Тюмень» впервые в истории вышли в финал кубка России, а затем впервые выиграли медали чемпионата — серебро.

Отчасти эти успехи были достигнуты благодаря привлечению бразильцев. В сборную бразильских легионеров, составленную для участия в «Кубке Финпромко» 2009 года, попало сразу четыре игрока тюменской команды — Греуто, Афранио, Шуша и Леандриньо. Первые три игрока принимали участие в завоевании клубом первого серебра в истории. По окончании сезона Шуша получил вызов в сборную Бразилии, а Афранио был признан лучшим игроком первенства.

Ветеран команды Денис Абышев несколько лет подряд призывался в национальную сборную, в её составе стал серебряным призёром Чемпионата Европы 2005 года, а также завоёвывал золотые и бронзовые награды чемпионата мира среди студентов. Победителем студенческого первенства становился и голкипер команды Георгий Замтарадзе. На чемпионате мира 2008 и 2012 годов играл молодой тюменец Николай Переверзев. В 2007 году «Тюмень» заявила в Высшую лигу свой фарм-клуб «Тобол-Тюмень-2», представляющий Тобольск.

Достижения 
  Чемпион Суперлиги: 2018/19
  Серебряный призёр Суперлиги (2): 2009/10, 2020/21
  Бронзовый призёр Суперлиги (2): 2012/13, 2017/18
 Финалист Кубка России (4): 2009/10, 2012/13, 2018/19, 2020/21
 Лига чемпионов УЕФА: сезон 2019/20 — 4 место

Статистика выступлений

Состав

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Профиль клуба на сайте Ассоциации мини-футбола России

Мини-футбольные клубы России
Спортивные клубы Тюмени